Lent (au féminin lente) est un l'adjectif qui qualifie ce qui est relatif à la lenteur.

Lent est également le nom de plusieurs lieux dans le monde :
en France, deux communes portent ce nom
 Lent, dans l'Ain.
 Lent, dans le Jura.
en Slovénie
 Lent est une ancienne partie de Maribor
aux Pays-Bas
 Lent est un village dans la commune de Nimègue.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de toponyme